Barton může znamenat:

příjmení 
 Alan Barton (1953–1995) – britský zpěvák, kytarista a textař
 Clara Bartonová (1821–1912) – americká zdravotní sestra
Clint Barton (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série MCU
 Derek Barton (1918–1998) – anglický chemik
 Edmund Barton (1849–1920) – australský politik a právník, první premiér Austrálie
 Emma Barton (fotografka) (1872–1938) – anglická portrétní fotografka
 Joey Barton (* 1982) – anglický fotbalový záložník
 Mischa Barton (* 1986) – britská herečka
 Peter Barton – ředitel pražské Sudetoněmecké kanceláře (SKS Praha)
 Tony Barton (atlet) (* 1969) – americký atlet
 Tony Barton (1937–1993) – anglický fotbalista a trenér

místopisný název 
 Barton County – okresy v USA
 Barton County (Kansas)
 Barton County (Missouri)
 Barton, (Cheshire)
 Barton-le-Clay – město v Anglii
 Barton Rovers FC – anglický fotbalový klub v městě Barton-le-Clay
 Barton Swing Aqueduct – otočný akvadukt u Manchesteru

jiný význam 
Barton Fink – americký film z roku 1991
 barton (geologie) – geologické období paleogénu
 Barton Rovers FC
 Barton Swing Aqueduct – příhradový otočný akvadukt v Manchesteru
 Mary Barton – román anglické spisovatelky Elizabeth Gaskellové
 USS Barton (DD-599) – americký torpédoborec

Související články 
 Bartoň